Андре́й Зубко́в:
 Зубков, Андрей Михайлович (род. 1946) — советский и российский математик.
 Зубков, Андрей Эммануилович (1918—1998) — советский морской офицер, командир стационарной береговой артиллерийской батареи.
 Зубков, Андрей Юрьевич (род. 1991) — российский баскетболист. Зубков, Андрей Юрьевич (1960—2021) — советский и российский композитор, певец, музыкант, радиоведущий, заслуженный деятель культуры России.